Alalompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alalompolo (Gällivare socken, Lappland, 747417-171230), sjö i Gällivare kommun,  (5,94 ha)
Alalompolo (Gällivare socken, Lappland, 749520-172290), sjö i Gällivare kommun,  (7,66 ha)

Finland
 Alalompolo (sjö i Finland) – en sjö i landskapet Lappland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn